Just 4 Fun ist:

 Just 4 Fun (Spiel), ein Brettspiel
 Just 4 Fun (Band), eine norwegische Band

Siehe auch:
 Just for Fun